Augusto Chendi – sacerdote italiano, sottosegretario del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari
 Carlo Chendi – fumettista italiano
 Ettore Chendi – scultore italiano